Oranjemolen (Lewedorp), een voormalige molen in Lewedorp
 Oranjemolen (Vlissingen), een molen in Vlissingen
 een andere naam voor de molen Grote Bentel in Turnhout